Gemmenne de la Peña (Redlands, Califórnia, 28 de junho de 1992) é uma atriz norte-americana, mais conhecida por sua atuação no filme O Sol de Cada Manhã, ao lado de Nicolas Cage.

Filmografia

Ligações externas 
 

Atores dos Estados Unidos